Бронзовая болезнь в эндокринологии — то же, что болезнь Аддисона.
 Бронзовая болезнь в металловедении — явление растрескивания бронзы, а также появления на ней злокачественных новообразований под влиянием агрессивной внешней среды. Встречается в основном при реставрации памятников.